Briarcliff – città dell'Arkansas
Briarcliff – località del Texas